Turn Me On – singolo di Norah Jones del 2003, dall'album Come Away with Me
 Turn Me On – singolo di Kevin Lyttle del 2003, dall'album Kevin Lyttle
 Turn Me On – singolo di David Guetta del 2011, dall'album Nothing but the Beat
 Turn Me On – singolo di Riton e Oliver Heldens del 2019